draga – pogłębiarka
 draga – urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, do dennych połowów morskich